Те может означать:
Тё:
 Тё, японская меру длины или площади
 Тё () — город в Бельгии
 Тё () — налог в Японии VII—X веков
 Тё, Павел Владимирович — российский предприниматель, член Совета директоров и совладелец компании «Капитал Груп» (Capital Group), депутат Верхнеландеховского районного Совета Ивановской области.

Те:
 Те — коммуна во Франции
 Te — обозначение теллура (химический элемент)
 Те-Ке — японский малый танк
 Те вьет. chè — несколько видов вьетнамских сладких супов и десертов
 Те Нин — китайская писательница
 Потатау Те Фероферо — первый король маори
 Нгуен Те Конг — вьетнамский мастер боевых искусств
 Мангакахиа, Мери Те Таи — новозеландская феминистка
 Кири Те Канава — новозеландская оперная певица
 Те Гуань Инь — сорт чая
 Палаццо дель Те, или Палаццо Те — загородная вилла мантуанского маркиза Федерико II Гонзага
 Те-Либертис — городской район Лондона
 Те-Харроу — деревня в ирландском графстве Уэксфорд
 Те-Роуэр — деревня в ирландском графстве Килкенни
 Те-Манга — гора на острове Раротонга, который относится к Островам Кука
 Те-Вахипоунаму — район на юго-западном побережье Южного острова Новой Зеландии
 Те-Арароа — город в округе Гисборн на Северном острове Новой Зеландии

Также:
 Тея — посёлок городского типа в Красноярском крае